

Illinois 
 Pawnee Township, dans le comté de Sangamon.

Kansas 
  dans le comté de Bourbon.
 Pawnee Township, dans le comté de Pawnee.
 Pawnee Township, dans le comté de Smith.
 voir aussi
  dans le comté de Barton.

Missouri 
 Pawnee Township, dans le comté de Platte.

Oklahoma 
 Pawnee Township, dans le comté de Lincoln.
 Pawnee Township, dans le comté de Pawnee.
 Pawnee Township, dans le comté de Payne.

Homonymie de townships